Diakonoff se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexey Diakonoff
 Alexei Nikolaievich Diakonoff